Крючков, Владимир:
 Крючков, Владимир Александрович (1924—2007) — председатель КГБ СССР в 1988—1991 гг.
 Крючков, Владимир Николаевич (род. 1957) — советский и российский хоккеист-защитник, затем тренер.